Суатколь — названия населенных пунктов:

Казахстан 
 Суатколь — село в подчинении городской администрации Аксу Павлодарской области.
 Суатколь — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Озеро 
 Суатколь — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.